Edson Cholbi Nascimento, footballeur brésilien, fils de Pelé.
 Théo Cholbi, acteur français.

Patronyme hispanique